Watanuki ist der Familienname folgender Personen:

 Tamisuke Watanuki (* 1927), japanischer Politiker
 Yōsuke Watanuki (* 1998), japanischer Tennisspieler
 Yūsuke Watanuki (* 1990), japanischer Tennisspieler

Sonstiges:
 Watanuki Pond, Tümpel im Viktorialand, Antarktika